Znamenskoje kan syfta på:

Znamenskoje, Tjetjenien – en ort i Tjetjenien i Ryssland
Znamenskoje, Kaliningrad oblast – en by i exklaven Kaliningrad oblast i Ryssland
Znamensk – en ort i Kaliningrad oblast i Ryssland

Se även
 Snamenskoje